Laugs ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Laugs (1907–1978), deutscher Dirigent und Pianist
 Robert Laugs (1875–1942), deutscher Dirigent

Siehe auch:
 Laux